Оханск — имя собственное; может означать:

 Оханск — город в России, административный центр Оханского района Пермского края.
 Оханск — каменный метеорит-хондрит весом 145000 грамм.